Questa è una lista di stati con popolazione immigrata, sulla base del rapporto delle Nazioni Unite World Population Policies 2005. Il numero degli immigrati delle prime 10 nazioni. . Il totale della popolazione immigrata è stata stimata essere circa 232 milioni nel 2013.

Elenco

Note 

 
Liste di geografia